Kerlo peut faire référence à:

Toponymes 
 Le lieu-dit Kerlo, dans la commune d'Elven (Morbihan), où est bâti le manoir de Kerlo, siège de la seigneurie du même nom ;
 Le lieu-dit Pont-Kerlo, dans la commune de Plouay (Morbihan), sur le Scorff.

Patronyme 
 Léo Kerlo (1928-2006), historien de l'art.